Eugène Lemercier (1862-1939) – cantante francese
 Eugène-Emmanuel Lemercier (1886-1915) – scrittore francese
 Jacques Lemercier (1585-1654) – architetto francese
 Népomucène Lemercier (1771-1840) – poeta e drammaturgo francese
 Pierre-Paul Lemercier de La Rivière de Saint-Médard (1719-1801) – economista, amministratore coloniale e fisiocratico francese
 Valérie Lemercier (1964) – attrice, cantante e regista francese